Fallen е осми студиен албум на норвежката блек метъл група Burzum, издаден на 7 март 2011 година от Byelobog Productions. Времетраенето на албума е 47 минути и 41 секунди.

Състав 
 Варг Викернес – всички инструменти

Песни

Външни препратки 
  Страница на албума в официалния уебсайт на Burzum
  Страница на албума в Last.fm
  Страница на албума в Encyclopaedia Metallum
  Страница на албума в Discogs
  Страница на албума в Metal Kingdom

Албуми на Бурзум
Музикални албуми от 2011 година